hrabstwo Sedgwick (ang. Sedgwick County) w USA, w stanie Kolorado
 hrabstwo Sedgwick (ang. Sedgwick County) w USA, w stanie Kansas